Osikov je název více sídel:

 Osikov (okres Bardejov) – vesnice v okrese Bardejov na Slovensku
 Osikov (Bratrušov) – vesnice, část obce Bratrušov v okrese Šumperk